Чемпионат Европы по следж-хоккею является Европейским первенством для игроков в следж-хоккей. Он является отборочным турниром на чемпионат мира и Паралимпийские игры. Его организует Международный паралимпийский комитет.

Первый чемпионат Европы прошёл в чешском городе Злин в 2005 году.

Чемпионаты

Выступление стран на чемпионатах Европы

См. также 
 Чемпионат мира по следж-хоккею
 Чемпионат Европы по хоккею с шайбой

Ссылки 
 Следж-хоккей на сайте Международного паралимпийского комитета 

Следж-хоккей
Следж-хоккей